Clam Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clam Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Clam Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Clam Lake (Colorado)
 Clam Lake (Antrim County, Michigan)
 Clam Lake (Oakland County, Michigan)
 Clam Lake (Cook County, Minnesota)
 Clam Lake (Lake County, Minnesota)
 Clam Lake (Martin County, Minnesota)
 Clam Lake (Montana)
 Clam Lake (Texas)
 Clam Lake (Washington)
 Clam Lake (Wisconsin)